Hans Süper ist der Name folgender Personen: 

* Hans Süper senior (1907–1970), deutscher Musiker, Mitglied von De Vier Botze
 Hans Süper junior (1936–2022), deutscher Musiker, Mitglied des Colonia Duetts